Редіу () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Редіу.
 Редіу () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Адміністративний центр комуни Редіу.
 Редіу () — комуна в Румунії, у повіті Нямц.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Редіу.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Редеуць-Прут.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Реусень.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Бреєшть.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Руджиноаса.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Скинтея.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Нямц. Входить до складу комуни Бира.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Хочень.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Рошієшть.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Айтон.
 Редіу () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Адміністративно підпорядковується місту Васлуй.